Молоди — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Молоди — деревня в Логойском районе Минской области.

Россия 
 Молоди — деревня в Талицком сельском поселении Кирилловского района Вологодской области.
 Молоди — деревня в Коварзинском сельском поселении Кирилловского района Вологодской области.
 Молоди — село в Чеховском районе Московской области.
 Молоди (платформа) — название (с 2017 года) железнодорожной платформы в этом селе.
 Молоди — прежнее (до начала XX века) название платформы Столбовая вблизи этого села.
 Молоди — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Молоди — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Молоди — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Молоди — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Молоди — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Молоди — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Молоди — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Молоди — деревня в Ростовском районе Ярославской области.

См. также 
 Битва при Молодях